Серрінья-дус-Пінтус — муніципалітет в Бразилії, штат Ріу-Гранді-ду-Норті.
 Сітіу-дус-Пінтус — район міста Ресіфі, Бразилія.

 Пінтус Йосип Генадійович — український медіа-бізнесмен, співзасновник, власник та директор інформаційного агентства «РБК-Україна».
 Курт Пінтус (1886—1975) — німецький письменник та журналіст.

Також 
 Пінту